Saint Bruno désigne plusieurs saints ou bienheureux chrétiens, classés ci-dessous par ordre chronologique de leur année de décès :
 Bruno  de Cologne († 965), ou Bruno de Saxe ou Brunon, archevêque de Cologne ; fêté le 11 octobre.
 Bruno de Querfurt  († 1009), ou Brunon ou Boniface, allemand, évêque de Querfurt, martyr en Ruthénie ; fêté localement le 19 juin, principalement le 9 mars en Occident et le 15 octobre en Orient.
 Brunon de Wurtzbourg († 1045),  évêque de Wurtzbourg en Franconie ; fêté le 27 mai.
 Brunon de Toul († 1054), devenu le pape saint Léon .
 Bruno le Chartreux (° vers 1030 - †1101), le plus célèbre, fondateur de l'ordre des Chartreux ; fêté le 6 octobre. 
 Bruno de Segni († 1123), évêque et abbé au Mont-Cassin ;
 Bruno Seronkuma († 1885) ;
 Bruno Zembol († 1942) ; bienheureux, franciscain polonais, martyr des nazis au camp de Dachau ; fêté localement le 21 août.

Références